Abdas ist der Name folgender Personen:
 Abdas von Kaskhar, persischer Bischof im 4. Jahrhundert und Heiliger
 Abdas von Susa (auch Abda, Abdias und Audias; † um 420 n. Chr.), persischer Bischof, christlicher Märtyrer und Heiliger

Siehe auch:
 Abdias
 Abda